Profesor, pedagogo, periodista y geógrafo, nació el 27 de noviembre de 1845 en la localidad de Teapa, Tabasco, destaca como autor de múltiples obras tales como Nociones de geografía universal, parte de México, obra declarada de texto por el Consejo Superior de Instrucción Primaria, Reseña económica del estado de Tabasco(1899) -vigente hasta nuestros días para el estudio de la composición económica del Estado de Tabasco-, Geografía de México. Para el uso de los establecimientos de instrucción primaria (1885), Proyecto de Ley de Instrucción Primaria y de Administración del Estado de Tabasco (1892), Reglamento de la Cárcel Pública de San Juan Bautista, El Plátano. Su Cultivo y Comercio, Resoluciones del Congreso Agrícola de Tabasco, Nociones practicas de moral; entre otras.

Debido a la calidad de su obra; Geografía de México: obra adoptada oficialmente como texto para las escuelas públicas del Distrito y territorios federales, las de los estados de Veracruz, Oaxaca, San Luis Potosí y casi todos los demás de la República y en muchas escuelas libres; fue galardonado con medalla de bronce en la Exposición Universal de París de 1889.

Además, durante la Exposición Universal de Paris de 1900, destacó su pluma debido a un estudio sobre la situación económica del Estado de Tabasco, obteniendo mención honorífica dentro del Grupo XVII sobre el tema Colonización, ese mismo año recibió medalla de plata como autor de obra colectiva sobre la Instrucción en México. 

Como profesor, inspirado en las ideas del pedagogo suizo Töpffer, "recomendaba a sus alumnos que admiraran el paisaje y las costumbres de diversas regiones para que aprendieran del contacto con la naturaleza y la gente, pues el viajar representaba cambiar a un horizonte que permitía instruir deleitando, ya que de esta manera se sustituía el mundo artificial de la escuela por la naturaleza misma". El mismo consideraba lo siguiente: "los viajes ilustran y despiertan las facultades de los hombres al mostrarles en cada país, sus progresos en las ciencias y en las artes , cada pueblo, sus particularidades, la raza, sus costumbres por esta razón era necesario que los maestros viajaran para conocer y si esto no era posible pues entonces comisionar a un grupo de los mejores quienes regresarían y difundirían sus aprendizajes a través de informes, reportes, libros, enseñanzas [...] este es el secreto de nuestro porvenir, del porvenir de la patria."

En cuanto a sus aportaciones en la higiene escolar, en el año 1905 instauró la inspección medica de las escuelas normales. 

Asumió como diputado en el H. Congreso del Estado de Tabasco en tres diversas legislaturas XIII (1887-1889) ,XIV (1889-1891),XV (1891-1893),también fue designado Director General de la Enseñanza Normal en 1904 de la  Escuela Normal Superior de México (ENSM), en esta etapa fundó otra publicación periódica para maestros y normalistas; La enseñanza normal (1904-1909).Asimismo, fue miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y Director de la Escuela Práctica Anexa a la Normal para Profesores de México.    

Fue llamado "Apóstol de la Enseñanza" debido a sus enormes esfuerzos para lograr la alfabetización en México, por ello mismo, "su labor educativa en el estado de Puebla y en la Dirección General de Normales de la Secretaría de Educación Pública fue muy elogiada".

Fue editor y redactor propietario de la publicación El Escolar Mexicano, la cual era de carácter semanal sobre los temas instrucción, moral y recreo. La misma era dedicada a la niñez y a los profesores de enseñanza primaria, comenzó a publicarse con fecha de 20 de junio de 1888. Sus colaboradores eran el Lic. Guillermo Prieto, Lic. Ramón Manterola, Dr. Luis E. Ruiz, Dr, Manuel Flores, Lic. Manuel Cervantes Imaz y el Sr. Aurelio M. Oviedo, asimismo, como colaboradores destacan Dolores Correa Zapata, Ignacio M. Altamirano, Manuel M. Contreras, José Ma. Rodríguez Cos y Justo Sierra.

Referencias